Princezna Senate Mohato Seeiso (* 7. října 2001) je lesothská princezna, nejstarší dítě lesothského krále Letsieho III. a jeho manželky královny Masenate Mohato Seeiso.

Princezna Senate se narodila v Soukromé nemocnici Maseru v Maseru, hlavním městě Lesotha. Současné zákony upravující linii následnictví lesothského trůnu brání ženám v nástupu na trůn, ačkoli obyvatelé Lesotha změnu pravidel podporují. Žádné změny zatím nenastaly a narození jejího bratra prince Lerotholiho Seeisa v roce 2007 znamená, že novým následníkem trůnu se stává on.

Dne 10. listopadu 2001 byla pokřtěna jménem „Marie“.

Princezna Senate je patronkou nevládní organizace Coalition on the Rights of the Child, která pracuje na monitorování a implementaci Úmluvy o právech dítěte v Lesothu.

Předkové

Odkazy

Reference 

Narození v roce 2001
Žijící lidé
Ženy